Maria Isabella van Bourbon (1789-1848), dochter van koning Karel IV van Spanje en echtgenote van koning Frans I der Beide Siciliën
 Maria Isabella van Bourbon (1851-1931), dochter van koningin Isabella II van Spanje